Fort Ginkel was een veelhoekige versterking ten noorden van de vestingstad Venlo.

Het fort had de vorm van een open plein met daar omheen diverse bastions. Om het fort liep een brede beek met daarachter een dikke ommuring. Hierachter lagen verschillende kazematten, waarin de soldaten zich verschansten om van daaruit de grachten te kunnen beschieten. Fort Ginkel werd in 1731 aangelegd als onderdeel van een extra versterking van de vestingstad, om de voortdurende dreiging van Oostenrijk en Pruisen het hoofd te kunnen bieden. Het fort was genoemd naar de toenmalige bevelhebber van de stad, baron Godard Adriaan van Reede, Heer van Ginkel.

In totaal werden drie forten gebouwd om de vestingwerken te completeren, te weten: Fort Beerendonck, Fort Keulen en Fort Ginkel. Fort Sint-Michiel, dat op de westoever van de Maas lag, was al in de 17e eeuw gebouwd door de Spanjaarden.

In de 19e eeuw werden, net als vele andere vestingen, de Venlose vestingwerken op decreet van de Koning Willem III gesloopt.

Tegenwoordig herinnert vooral nog de Ginkelstraat aan het voormalige fort.

Ginkel
Vestingwerk van Venlo